Победителем чемпионата Бельгии 2006—2007 стал клуб «Андерлехт», выигравший этот титул в 29-й раз в своей истории.

Положение команд

Список лучших бомбардиров

Кубок 
 «Брюгге» — «Стандард» 1:0. «Брюгге» в 10-й раз в своей истории стал обладателем Кубка страны.

Чемпионат Бельгии по футболу
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Бельгии в 2006 году
Спорт в Бельгии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007